Ла Каскалотера има више значења:

 Ла Каскалотера, Лос Ринконес (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Каскалотера (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику